Mužská dvouhra Barcelona Open Banco Sabadell 2018 probíhala ve druhé polovině dubna 2018. Do singlové soutěže barcelonského tenisového turnaje nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl Rafael Nadal.

Vítězem se stal španělský první hráč světa Rafael Nadal, jenž ve finále hladce zdolal 19letého Řeka Stefanose Tsitsipase po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1. V probíhající sezóně si připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo sedmdesátý sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour, čímž se v této statistice dotáhl na čtvrtého Johna McEnroea. Vyrovnal také svůj týden starý rekord otevřené éry z Monte-Carlo Masters, když na barcelonském turnaji triumfoval pojedenácté. Rekordní zápis do historie navýšil i padesátým pátým triumfem z antuky, na níž nenašel přemožitele již v 19 zápasech a 46 setech v řadě. Dvacátou trofejí v kategorii ATP World Tour 500 se vyrovnal prvnímu v pořadí Federerovi. Semifinálová výhra nad Davidem Goffinem pro Nadala znamenala jubilejní 400. vítězný zápas na antukovém povrchu. Před ním tohoto počtu výher dosáhli jen Guillermo Vilas (659 výher), Manuel Orantes (502) a Thomas Muster (422).

Tsitsipas odehrál debutové finále na túře ATP a v této úrovni se stal prvním Řekem ve finále dvouhry po 45 letech, od Nicholase Kalogeropulose, který skončil jako poražený finalista v Des Moines roku 1973. Bodový zisk posunul Tsitsipase poprvé do první padesátky žebříčku ATP, když mu následně patřila 44. příčka. Titul Španělovi zajistil setrvání na čele světové klasifikace. V případě finálové porážky by jej na vrcholu vystřídal Roger Federer, který se rozhodl celou antukovou sezónu vynechat.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Barcelona Open
ATP World Tour 2018